Termin PCE ima više značenja.

 Pro-opiomelanokortinski konvertujući enzim, enzim
 Eticiklidin